Galtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Galtjärnarna, sjö i Hällefors kommun, 
Galtjärnen (Idre socken, Dalarna), sjö i Älvdalens kommun, 
Galtjärnen (Järna socken, Dalarna), sjö i Vansbro kommun,  (5,22 ha)
Lill-Galtjärnen, sjö i Härjedalens kommun,  (10,3 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn